НБС се може односити на:
 Народна банка Србије
 Национални институт за стандарде и технологију